Cichlida je český rodový název pro několik druhů vrubozubcovitých ryb:

 Archocentrus Gill & Bransford, 1877
 Archocentrus centrarchus
 Biotodoma Eigenmann & Kennedy, 1903
 Biotodoma cupido
 Cichla Bloch & Schneider, 1801
 Cichla ocellaris – cichlida ocasooká
 Cyprichromis Scheuermann, 1977
 Cyprichromis leptosoma – cichlida žlutoocasá
 Dimidiochromis Eccles & Trewavas, 1989
 Dimidiochromis compressiceps – cichlida plochohlavá
 Paratilapia Bleeker, 1868 – monotypický rod
 Paratilapia polleni – cichlida madagaskarská
 Uaru Heckel, 1840
 Uaru amphiacanthoides – cichlida klínoskvrnná

Související články 
 akara
 cichlidka
 kančík
 perleťovka
 pestřenec
 tilápie
 tlamovec
 vrubozubec